Хримян () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Хримян, Арарат Варданович (1951—2012) — армянский политический деятель и предприниматель.
 Мкртич I Хримян (1820—1907) — армянский религиозный и политический деятель, Католикос всех армян (1892—1907).
 Хримян, Армен Вагинакович (1924—2012) — известный советский и армянский физик-экспериментатор, специалист по физике космических лучей, автор нескольких космических экспериментов на ИСЗ «Космос», член Научного Совета по комплексной проблеме «Космические Лучи» при АН СССР.

См. также 
 Хримлян